Miejscowości w USA:
 Lansford – miasto w stanie Dakota Północna, w hrabstwie Bottineau
 Lansford – miasto w stanie Pensylwania, w hrabstwie Carbon
Gminy w USA:
 Lansford (ang. Lansford Township) – gmina w stanie Dakota Północna, w hrabstwie Bottineau